Хандешский султанат — мусульманское государство на территории Индии, существовавшее в западной части страны в 1399—1601 годах. Хандешский султанат выделился из состава Делийского султаната в период ослабления династии Туглакидов. В 1601 году был включён в состав Империи Великих Моголов.

История султаната 
Хандешский султанат располагался в долине реки Тапти между Малавским султанатом на севере и Бахманидскими владениями в Декане на юге. Эта область в средние века получила название Хандеш — «Ханская страна», очевидно, благодаря тому, что её правители наряду с другими носили и ханский титул. Основал султанат туглакидский наместник этой провинции Малик-Раджа, управлявший ею от имени делийского султана приблизительно с 1370 года. Первоначально центром его владений была крепость Талнер (Тхалнер).

После разгрома Тамерланом Делийского султаната в 1398—1399 годах Малик-Раджа стал фактически самостоятельным правителем и очевидно успел провозгласить независимость к концу своей жизни (ум. 1399). Интересна претензия Малика-Раджи на прямое происхождение от праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба аль-Фарука, в честь которого Малик-Раджа присоединил к своему имени титул Фаруки, что и дало название основанной им династии султанов Хандеша.

Преемник Малика-Раджи, султан Насир-хан Фаруки (1399—1437), отнял у одного из индусских раджей крепость Асиргарх, которую сделал своей резиденцией. При нём же был построен город Бурханпур, который и стал столицей султаната. Султан Адил-хан I (1437—1441) вынужден был признать сюзеренитет султана Гуджарата и начал выплачивать дань.

Во время правления султана Адил-хана II (1457—1501 или 1503) Хандеш достиг значительного процветания; были покорены индусские раджи Гондваны и Джаркханда, в результате чего Адил-хан II принял титул Шах-и-джхаркунд («Царь лесов»). При нём же была возведена цитадель Бурханпура. Адил-хан II заявил о своей независимости от Гуджаратского султаната и прекратил выплату дани. В ответ на это в 1498 году (по другим данным, в 1488—1489) сильная гуджаратская армия вошла в Хандеш. Предвидя неминуемое поражение, Адил-хан II согласился вновь признать себя вассалом Гуджарата и возобновить выплату дани.

Султан Миран Мухаммад-шах I, сын султана Адил-хана III и гуджаратской принцессы, в 1537 году стал султаном Гуджарата, ненадолго (и, возможно, лишь формально) соединив под своей властью оба султаната, однако 4 мая 1537 он умер. После смерти Мирана Мухаммад-шаха I хандешские султаны продолжали претендовать на трон Гуджарата.

В 1555 году султаны Хандеша стали данниками падишаха Акбара, однако султан Бахадур-шах самонадеянно отказался от мудрой политики своих предшественников и начал войну с Великим Моголом. В 1601 году Хандешский султанат был окончательно завоёван падишахом Акбаром и стал провинцией Империи Великих Моголов. Султан Бахадур-шах был взят в плен и умер в Агре в 1624 году. Оставшиеся в живых Фарукиды были изгнаны из Хандеша.

Султаны династии Фаруки

Примечания

Источники 
 
 Ирмияева Т. Ю. История мусульманского мира от Халифата до Блистательной Порты. Издатель: «Урал LTD» при участии изд. «Урал-книга», Челябинск. 2000.
 Рыжов К. В. Все монархи мира: Мусульманский Восток. XV—XX вв.: Справочник. — М.: Вече, 2004. — 544 с., С. 451—452
 Синха H.К., Банерджи А. Ч. История Индии. Учебник, 1954 
 Loch W.W. Dakhan History. Musalman and Maratha

Мусульманские государства Индии
История Мадхья-Прадеш